Homalopoma peloritanum är en snäckart som först beskrevs av Cantraine 1835.  Homalopoma peloritanum ingår i släktet Homalopoma och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
peloritanum